Алжир принимал участие в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали. Страну представляли 34 мужчины и 22 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по академической гребле, бадминтону, боксу, греко-римской борьбе, велоспорту, волейболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, тяжёлой атлетике и фехтованию.

Медали

Серебро 
 Дзюдо, мужчины, до 90 кг — Амар Бенихлеф.

Бронза 
 Дзюдо, женщины, до 52 кг — Сорая Хаддад.

Результаты

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Бадминтон 

Спортсменов — 1

Мужчины

Бокс 

Спортсменов — 7

Борьба 

Спортсменов — 3

Греко-римский стиль

Велоспорт 

Спортсменов — 1
Шоссе

Мужчины

Волейбол 

Женщины
Состав команды

Главный тренер:  Ихеджи Мулуд

Результаты
Групповой этап

Дзюдо 

Спортсменов — 10

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 12

 Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 1

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 5

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов - 1

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 2

Женщины

Ссылки 
 Сборная Алжира  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Алжире в 2008 году